Бартоломео Пассаротти (Bartolomeo Passerotti, 1529—1592) — болонский художник эпохи маньеризма, основатель жанра натюрморт в итальянской живописи. Писал также портреты и религиозные композиции. Его фамилию также иногда пишут «Пассеротти» и «Пассаротто».

Биография 
Родился в городе Болонья. В 1551—1560 годах работал в Риме, сначала у архитектора Виньолы, а затем в мастерской художника Таддео Цуккари. В 1560 году художник вернулся в Болонью, где устроил художественную мастерскую, не порывая связей с Римом. Писал религиозные композиции, следуя находкам римского маньеризма.

Более самостоятельным был в портретах. Не стеснялся включать в портреты бытовые детали и изображения животных, несмотря на непрестижность этих дополнений. Позже, когда имена портретируемых им лиц потерялись, это дало основания называть его портреты по специальности — «Ботаник», «Секретарь вельможи», «Лютнист».

Одним из первых среди итальянских художников обратился к созданию натюрмортов с жанровыми вкраплениями («Рыбная лавка», «Продавцы в мясной лавке», «Магазин с дичью»), напоминавших подобные композиции нидерландских мастеров, среди которых Питер Артсен (1508—1575) и Иоахим Бейкелар (1530—1574).

Имел итальянских учеников, среди которых:
 Аннибале Карраччи
 Франческо Брицио (известный под прозвищем Nosadella)
 Луссио Массари

Был женат. Четверо его сыновей были помощниками в художественной мастерской отца и тоже художниками.

Бытовую линию творчества Бартоломео Пассаротти наследовал Аннибале Карраччи, создав собственные варианты картин серии «Мясная лавка». Некоторыми искусствоведами ему атрибутируется картина «Игроки в шахматы» 1590 года из собрания Берлинской картинной галереи.

Примечания

Литература 
 Jane Turner (a cura di), The Dictionary of Art. 24, pp. 232—234. New York, Grove, 1996. ISBN 1-884446-00-0
 Альбом «Музеи Рима. Галерея Боргезе. Национальная галерея», М., «Изобразительное искусство», 1971.

Художники Болоньи
Художники Италии XVI века
Итальянские художники маньеризма